Tersztyánszky Ödön (1890–1929) kétszeres olimpiai bajnok vívó, honvéd ezredes
 Tersztyánszky Ödön (1929–2022) jogász, egyetemi tanár, alkotmánybíró (1990–1999); előbbinek a fia